Carlos Olegario Ortega Bahamondes (Navidad, 21 de marzo de 1949) es un ex-militar chileno, quien se desempeñó como concejal de su pueblo natal durante tres períodos.

Biografía
Nació en Navidad el 21 de marzo de 1949, hijo de Luis Heradio Ortega Rubio y María Estrella Bahamondes Encina. Es sobrino del exalcalde de Navidad, Olegario Ortega Rubio. Casado el 8 de octubre de 1975 en Las Condes, Santiago, con María Elena Prieto Etchegaray.

Oficial de Estado Mayor, Academia de Guerra del Ejército de Chile. Tiene diplomados en gestión y administración de recursos humanos. Como oficial se dedicó a labores sociales de la institución.

Electo concejal de Navidad en 2000, asumió el cargo el 6 de diciembre de ese año. Candidato a alcalde en 2004, como militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI); perdió la elección. Electo concejal en 2008, asumió el cargo el 6 de diciembre. Re-electo en 2012. Es militante de Renovación Nacional.

Entre 11 de marzo de 2018 y el 14 de julio de 2021 se desempeñó como gobernador de la provincia Cardenal Caro.

Referencias

Nacidos en Navidad (Chile)
Militares de Chile
Concejales de Navidad
Políticos de Renovación Nacional
Gobernadores provinciales del segundo gobierno de Sebastián Piñera
Gobernadores de la provincia Cardenal Caro
Colaboradores de la dictadura militar de Chile
Delegados presidenciales provinciales de Cardenal Caro